Angèle Coutu est une actrice québécoise née le  à Montréal (Canada).
Billy Coutu (né le  à North Bay en Ontario et mort le  à Sault Ste-Marie en Ontario) était un défenseur canadien de hockey sur glace professionnel ayant joué dix saisons dans la Ligue nationale de Hockey (LNH) avec les Canadiens de Montréal, les Tigers de Hamilton et les Bruins de Boston.

Justin Coutu (1984-), est un joueur de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme